

Patronyme 
 Heinrich Georg Bronn (1800–1862), géologue et zoologue allemand ;
 Laurence Muller-Bronn (1961-), femme politique française.

Personnages fictifs 
 Bronn, personnage de la série de romans Le Trône de fer de George R. R. Martin.

Toponyme 
 Bronn (en breton), ou Broons, une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne.

Homonymie de patronyme